Столбиха — название нескольких населённых пунктов:
 Столбиха — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Столбиха — деревня в Максатихинском районе Тверской области.